Die Welsh Open 2008 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2007/08, das vom 11. bis 17. Februar 2008 im Newport Centre im südwalisischen Newport ausgetragen wurde.

Neil Robertson, der im Vorjahr gewonnen hatte, schied im Achtelfinale aus. Im Finale standen sich Mark Selby und Ronnie O’Sullivan gegenüber. Selby gewann das umkämpfte Match mit 9:8. Der Vizeweltmeister sicherte sich damit seinen ersten Weltranglistentitel, nachdem er einen Monat zuvor beim Masters seinen ersten Profititel bei einem Einladungsturnier gewonnen hatte.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Sowohl beim Preisgeld als auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Finalrunde 
Während die meisten Turniere reine Top-32-Turniere waren, traten in Wales 48 Spieler zum Hauptturnier an. Außer dem walisischen Turnier war das in dieser Saison nur noch bei der Northern Ireland Trophy der Fall.

Runde 1 
Wie in den Jahren zuvor waren vor dem Hauptturnier in Prestatyn nur drei Qualifikationsrunden gespielt worden. Die vierte Runde wurde als Auftaktrunde in Newport gespielt. Es traten die 16 Qualifikanten gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Welt waren für Runde 2 gesetzt. Ihnen wurden die Sieger aus Runde 1 zugelost.

Finale 
Ronnie O’Sullivan hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 19 Ranglistentitel gewonnen. Mark Selby nahm zum dritten Mal Anlauf auf einen Finalsieg und kam mit einem Sieg beim Masters wenige Wochen zuvor im Rücken. Die Nachmittagssession verlief ausgeglichen und man trennte sich zur Pause 4:4. Am Abend hatte der Routinier den besseren Start, O’Sullivan zog mit 6:4 und 8:5 davon. Mit dem Rücken zur Wand zeigte Selby seine Kämpferqualitäten. Ohne die ganz großen Breaks aber beharrlich schaffte er den 8:8-Ausgleich und holte dann auch noch den vierten Frame in Folge zum 9:8-Sieg und seinem ersten Titel bei einem Turnier um Weltranglistenpunkte.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 26. bis 28. Januar 2008 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
22 Spieler erzielten im Hauptturnier 39 Breaks von mindestens 100 Punkten. 11 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 16 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre